

Cinema 
 Remember – film del 1916 diretto da Charles Burguet 
 Remember – film del 1926 diretto da David Selman 
 Una donna dimentica (Remember?) – film del 1939 diretto da Norman Z. McLeod
 Remember – film del 2015 diretto da Atom Egoyan

Fumetto 
Remember, manhua di Benjamin

Musica 
 Remember (Walking in the Sand) – singolo delle The Shangri-Las del 1964; una cover è stata realizzata dagli Aerosmith in Night in the Ruts
 Remember – traccia dell'album John Lennon/Plastic Ono Band di John Lennon del 1970
 Remember – singolo di Bryan Adams del 1978
 Remember – album di Crystal Lewis del 1992
 Remember – album di Miko del 1994
 Remember – album dei Rusted Root del 1996
 Remember – album dei Genocide Organ del 1997
 Remember – singolo dei Disturbed del 2002
 Remember (The Great Adventure) – album di Michael Rother del 2004
 Remember – album dei Virus del 2004
 Remember – album di Mikuni Shimokawa del 2006
 Remember – album dei Big Bang del 2008
 Remember – singolo degli High and Mighty Color del 2008
 Remember – album dei The Fiery Furnaces del 2008
 Remember – EP delle T-ara del 2016
Remember – singolo di Becky Hill e David Guetta del 2021

Televisione 
 Remember – film per la televisione del 1993 diretto da John Herzfeld 
 Ricordare (Remember) – doppio episodio della seconda stagione di Desperate Housewives
 Un sogno per ricordare (Remember) – episodio della terza stagione di Star Trek: Voyager